— califa omíada de Córdoba
  — califa omíada de Córdoba
 Aláqueme Biamir Alá — califa fatímida do Egito
  — califa abássida do Cairo
  — califa abássida do Cairo

Desambiguações de antropônimos